Der Dänische Fußballpokal 2019/20 (unter Sponsorenschaft auch Sydbank Pokalen) war die 66. Austragung des dänischen Pokalwettbewerbs der Männer. Er wurde vom dänischen Fußballverband ausgetragen. Das Finale sollte ursprünglich am Himmelfahrtstag (21. Mai 2020) stattfinden, wurde jedoch wegen der COVID-19-Pandemie verschoben. Endspielort war am 1. Juli 2020 die Blue Water Arena in Esbjerg. Pokalsieger wurde SønderjyskE Fodbold, der sich im Finale gegen Aalborg BK durchsetzte.

In allen Runden wurden die Begegnungen in einem Spiel ausgetragen. Bei unentschiedenem Ausgang wurde zur Ermittlung des Siegers eine Verlängerung gespielt. Stand danach kein Sieger fest, folgte ein Elfmeterschießen.

1. Runde 
Es nahmen 52 Mannschaften der Dänemarkserie oder tiefer, 24 Vereine der 2. Division 2018/19, elf Teams der 1. Division 2018/19, sowie der Letzte der Superliga 2018/19 teil.

|}

2. Runde 
Teilnehmer waren die 44 Sieger der ersten Runde, der Erste der 1. Division 2018/19, sowie die 7 Teams auf den Plätzen Sieben bis Dreizehn der Superliga 2018/19.

|}

3. Runde 
Teilnehmer: Die 26 Sieger der zweiten Runde und die besten sechs Vereine der Superliga 2018/19.

|}

4. Runde 
Teilnehmer: Die 16 Sieger der dritten Runde.

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Alle Spielzeiten auf haslund.info
 Denmark Cup 2019/20 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2019/20